Кудияр — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кудияр — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Кудияр — деревня в Ульяновском районе Калужской области.

См. также 
 Худояр-хан — одиннадцатый правитель из узбекской династии Мингов в Кокандском ханстве.